Высоковский сельсовет

 Высоковский сельсовет — в Берёзовском районе Брестской области Белоруссии.
 Высоковский сельсовет — в Оршанском районе Витебской области Белоруссии.
 Высоковский сельсовет — в Климовичском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Высоковский сельсовет — название Псовогорского сельсовета Шаховского района Московской области РСФСР в апреле-июле 1939 года.

Высоковский сельский совет (укр. Високівська сільська рада).

 Высоковский сельский совет — входит в состав Бериславского района Херсонской области Украины.
 Высоковский сельский совет — входит в состав Зеньковского района Полтавской области Украины.
 Высоковский сельский совет — входит в состав Михайловского района Запорожской области Украины.